Лин има више значења:
 Округ Лин (Ајова)
 Округ Лин (Канзас)
 Округ Лин (Мисури)
 Округ Лин (Орегон)
 Округ Лин (Тексас)
 Лин (Колорадо)
 Лин (Тексас)
 Лин (Алабама)
 Лин (Масачусетс)
 Лин (Арканзас)
 Лин (Индијана)
 Лин (Канзас)